Castilla ha sido el nombre utilizado por 12 buques de la Armada Española:

El primer Castilla fue un patache de la Armada Real de Flandes (1628). 
El segundo Castilla fue una corbeta armada con 12 cañones. 
El tercer Castilla fue un navío de línea artillado con 62 cañones, botado en Guarnizo en 1729 y que entró en servicio el 11 de enero de 1730. En 1736 se ordenó su descuace, que se realizó en La Habana, aprovechándose la madera para abaratar la construcción de nuevos navíos.
El cuarto Castilla fue un navío de línea artillado con 60 cañones, botado en La Habana en 1737 con el nombre religioso de Santo Cristo de Burgos. Se hundió a causa de un temporal cerca de Veracruz en 1751.
El quinto Castilla fue un navío de línea artillado con 64 cañones, construido según el sistema de construcción de Gaztañeta en los astilleros de Guarnizo. Naufragó el 30 de septiembre de 1769 en un temporal cerca de Veracruz, salvándose la tripulación y los caudales transportados.
El sexto Castilla fue un navío de línea artillado con 58 cañones, botado en Ferrol en 1780. Fue convertido en pontón para prisioneros franceses en 1808. Debido a un fuerte temporal terminó varado fuera de la ciudad y quemado por los franceses en 1810.
El Reino de Castilla fue el primer buque a vapor con nombre de este reino. Fue construido en Ditchburn & Mare (Londres) en 1846 y asignado a tareas hidrográficas. 
El octavo Castilla fue el buque Moctezuma, comprado a México en 1846. Construido en Green & Wigram (Londres) en 1842, fue el primer vapor que cruzó el Atlántico de Oeste a Este en 1848.
El noveno Castilla fue un crucero de primera clase no protegido con casco de madera y aparejo completo de la clase Aragón, diseñados originalmente como corbetas blindadas. Iniciado en 1869, fue botado en 1881 y entró en servicio en 1886. Fue hundido en la Batalla de Cavite en el transcurso de la Guerra Hispano-Estadounidense, siendo el único buque de madera de ambas escuadras enfrentadas.
El décimo Castilla fue un buque de asalto anfibio de la clase Andrómeda, que prestó servicio en la Armada de los Estados Unidos desde 1943 a 1965 como USS Achernar (AKA-53), y desde entonces hasta 1980 en la Armada Española. Fue desguazado en 1982.
El decimoprimer Castilla fue un buque de asalto anfibio tipo LPA de la clase Paul Revere, que había sido anteriormente el USS Paul Revere (APA-248) que fue asignado a la Armada de los Estados Unidos en 1953. Posteriormente, causó alta en la Armada Española el 17 de enero de 1980 y fue dado de baja el 16 de junio de 1998.
El duodécimo Castilla es un buque de asalto anfibio tipo LPD de la Clase Galicia, actualmente en servicio en la Armada Española.

Nombres de buques de la Armada de España